Municipio de Stony Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Stony Creek (condado de Nash, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Nash.
 Municipio de Stony Creek (condado de Williams, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Williams.
 Municipio de Stony Creek (condado de Madison, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Madison.